Ponte se poate referi la:

 Ponti, comună din provincia Alessandria, Italia
 Carlo Ponti, producător de film italian